Název Otovice má více obcí:
 Otovice (okres Karlovy Vary) – obec v okrese Karlovy Vary
 Otovice (okres Náchod) – obec v okrese Náchod
 Otovice (Chabařovice) – zaniklá obec v okrese Ústí nad Labem

Externí odkazy